Oton, rimski car
  Oto Indijanci